Світлицький Анатолій Анатолійович (1950) — член СДПУ(О) (з 1997); Перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації (з 2003);
 Світлицький В. — псевдонім літературознавця, історика-архівіста Міяковського В. В.;
 Світлицький Григорій Петрович (1872–1948) — перший народний художник УРСР (з 1946 року), професор; музикант, скрипаль, композитор;
 Світлицький Костянтин Миколайович (1897–1898) — губернатор Єнісейської губернії Російської імперії;
 Світлицький Микола — актор пародійного шоу «Велика різниця по-українськи»;

Українські прізвища